BBY steht für:
 Flugplatz Bambari in der Zentralafrikanische Republik (IATA-Code)
 Best Buy (NYSE-Code), US-amerikanisches Unternehmen

bby steht für:
 Befang (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen Kameruns

Abkürzung